Pojem Oreb je nejednoznačný a může mít následující významy:

 Sinaj (biblická hora), nazývána také jako hora Choreb (česky Oreb) – jméno biblické hory
 Oreb (260 m) – jméno kopce u města Třebechovice pod Orebem
 Dřívější jméno kopce Melechov u města Ledeč nad Sázavou
 Oréb a Zéb – biblické postavy, midjánští velmoži –